Keese ist der Name von:

Keese ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Keese (* 1977), deutscher Historiker, mit Spezialgebiet afrikanische Kolonialgeschichte
 Christoph Keese (* 1964),  deutscher Journalist
 Henning Keese (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Reinhart Keese (* 1934),  Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 John Keese (1805–1856), US-amerikanischer Auktionator, Publizist und Buchverleger
 Richard Keese (1794–1883), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Käse (Begriffsklärung)
 Käs
 Kaes
 Kes
 Kess
 Kabarett Änderungsschneiderei (Die KäS)